Onassis hace referencia a:
Aristóteles Onassis, armador y multimillonario griego;
Christina Onassis, empresaria griega, hija de Aristóteles Onassis;
Athina Onassis, hija de Christina y nieta de Aristóteles Onassis;
Daniela A. Onassis, empresaria griega-americana,  nieta de Aristóteles Onassis;
Onassis (2010), canción de la cantante Kat De Luna;